Li Yi (746-829) – poeta cinese
Li Yi (1961) – sociologo cinese
Li Yi (1979) – calciatore cinese
Li Yi (1962) – regista cinese

Pagine correlate 
Yi Li